Malvasia bezeichnet:

 Malvasia di Casorzo d’Asti, ein Weinanbaugebiet
 Malvasier, eine Rebsorte
 davon abgeleitet eine Reihe von weiteren Rebsorten:
 Malvasia Bianca di Basilicata
 Malvasia Bianca di Candia
 Malvasia Bianca Lunga
 Malvasia de Colares
 Malvasia del Lazio
 Malvasia delle Lipari
 Malvasia di Candia Aromatica
 Malvasia di Casorzo
 Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
 Malvasia di Sardegna
 Malvasía di Schierano
 Malvasia Istriana
 Malvasia Nera di Basilicata
 Malvasia Nera di Brindisi
 Malvasia Nera di Lecce
 Malvasía Rosada

Eigenständige Rebsorten:
 Malvasia Fina
 Malvasia Fina Roxa
 Malvasia Preta

Malvasia ist der Nachname folgender Personen:
 Alessandro Malvasia (1748–1819), italienischer Geistlicher und Kardinal der Römischen Kirche
 Carlo Cesare Malvasia (1616–1693), italienischer Gelehrter und Historiker
 Cornelio Malvasia (1603–1664), General, Politiker und Astronom im Kirchenstaat